Pułki artylerii noszące numer „6”:

Polskie:
 6 Pułk Artylerii Lekkiej (1919–1939)
 6 Pułk Artylerii Lekkiej (1941)
 6 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej (1941–1947)
 6 Pułk Artylerii Lekkiej (1944–1957)
 6 Pułk Artylerii Ciężkiej (1921–1939)

Austro-węgierskie:
 6 Pułk Artylerii Polowej (1854–1885) → 3 Pułk Artylerii Korpuśnej
 6 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 6
 6 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 6
 Pułk Artylerii Fortecznej Nr 6 (1891–1918)
 6 Pułk Artylerii Górskiej (1908–1913) → Pułk Artylerii Górskiej Nr 12 (1913–1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 6 (1913–1918)